

Geografia
Cruzeiro do Sul – comune brasiliano dello stato dell'Acre
Cruzeiro do Sul – comune brasiliano dello stato  del Paraná
Cruzeiro do Sul – comune brasiliano dello stato del Rio Grande do Sul

Altro
Cruzeiro do Sul – compagnia aerea brasiliana
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul – la più alta onorificenza al merito del Brasile.